Carrie Underwood: Live 2006 est la première tournée de la chanteuse de musique country américaine Carrie Underwood.

Programmes des concerts 

 We're Young and Beautiful
 That's Where it Is
 Wasted
 Lessons Learned
 Don’t Forget to Remember Me 
 Inside Your Heaven
 Patience
 Sweet Child O' Mine
 Before He Cheats
 I Just Can't Live a Lie
 The Night Before (Life Goes On)
 Jesus, Take the Wheel
 Some Hearts

Encore 
 Whenever You Remember
 I Ain't in Checotah Anymore

Notes et références 

Tournée de Carrie Underwood
Tournée de 2006